gentry – warstwa społeczeństwa angielskiego poniżej szlachty właściwej
Miejscowości w USA:
 Gentry – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton
 Gentry – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Gentry
Gminy w USA:
 Gentry (ang. Gentry Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Gentry (ang. Gentry County) – w stanie Missouri

Zobacz też 
 gentryfikacja